Partito Democratico Unito (Belize) – partito politico del Belize
Partito Democratico Unito (Gambia) – partito politico del Gambia
Partito Democratico Unito (Tanzania) – partito politico della Tanzania